Manfred Nielson (né en 1955), militaire allemand
 Poul Nielson (né en 1943), homme politique danois
  (né en 1989), chanteur néerlandais